Globus može značiti:

 Globus (svijet)
 Globus (tjednik), hrvatski politički tjednik
 Globus (1954.), zagrebački ilustrirani tjedni list izlazio od 1954. do 1959. godine
 Globus (1959.), zagrebački ilustrirani tjedni list izlazio od 1959. do 1963. godine